Полянцев — славянская фамилия; имеет женскую форму Полянцева. Известные носители:
 Полянцев, Александр Андрианович — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Полянцев, Вениамин Александрович — лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники 1981 года.
 Полянцев, Николай Иванович (1929—2023) — советский и российский учёный-ветеринар.

 Полянцева, Агния Алексеевна  (1909—1988) — советская военная лётчица, участница Великой Отечественной войны.